Le CAR Development Trophy 2007 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de Troisième Division.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2007
Rugby a Xv 2007
Coupe Afrique de troisième division